Johannes Glich von Milziz ist der Name folgender Personen:

 Johannes Glich von Milziz der Ältere (1513/1523–1600), Görlitzer Bürgermeister
 Johannes Glich von Milziz der Jüngere (1557–1624), Görlitzer Bürgermeister